Il premio Alien è un riconoscimento letterario italiano, esistente dal 1994 al 2006, che premiava i migliori racconti di fantascienza, inediti o editi, purché il copyright fosse di sola proprietà dell'autore. È stato organizzato, insieme al premio Lovecraft (dedicato ai racconti di Fantasy e Horror), dagli scrittori ed editor Franco Forte e Franco Clun.

I racconti vincitori e finalisti erano poi inclusi in antologie pubblicate da editori come Mondadori, Garden e Avvenimenti o su riviste telematiche come Delos, Robot e Carmilla, nonché nelle antologie del meglio del premio Alien. L'organizzazione ha comunicato che quella del 2006 è stata l'ultima edizione bandita.

Lista dei vincitori del premio Alien

I Edizione - 1994
1° Status Judicandi, di Antonio Piras 
2° Datemi la mia dolce geisha, di Giandomenico Antonioli
3° Conversazione notturna nella sala d'attesa di terza classe di una stazione di campagna, di Gianfranco De Turris 
4° Loop & Loop, di Nicola Fantini 
5° La rosa bianca di Napoleone, di Franco Ricciardiello

II Edizione - 1995
1° Il Traguardo del Nuvolario, di Salvatore Perillo 
2° Storia di Omero, di Vittorio Catani 
3° Eglefino di Tritone in Brodetto, di Francesco Salinitro 
4° Le Ore e i Giorni, di Marcello Vicchio 
5° La Zona, di Giovanni Burgio

III Edizione - 1996
1° Mekong, di Alberto Cola 
2° Il Mondo di Zoe, di Riccardo Vigilante 
3° Sindrome di Nomoski, di Giovanni Burgio 
4° ''È Il Momento di Remigio, di Marcello Vicchio e Avis Exhilarans, di Francesco Salinitro (a pari merito)

IV Edizione - 1997
1° Beethoven Blues, di Pier Luigi Ubezio 
2° Una rotta per Asintote, di Antonio Piras 
3° Libero Come un uccello, di Federico Gattini 
4° Violet Blue, di Alberto Cola
5° Yoghurt trip girl, di Giovanni Polesello

V Edizione - 1998
1° Joyce, di Riccardo Vigilante 
2° L'Uomo dei Pupazzi di Schiuma, di Dario Tonani 
3° Ozone Park, di Alberto Cola
4° Deriva, di Mauro Franzin 
5° Cronocasalinga, di Alessandro Vietti
6° Le letture del Grande Fratello, di Silvano Barbesti 
7° Sacri Spiriti, di Maurizio Del Santo 
8° Darwin Chi?, di Federico Gattini 
9° Volo di Guerra, di Marco Pauselli e Alien Hotel, di Riccardo Coltri (a pari merito) 
10° Colette Club Hotel Ristorante, di Francesco Salinitro

VI Edizione - 1999
1° Nello specchio della mente, di Gabriele Guerra
2° kRimini, di Alberto Cola e È la fine del mondo così come noi la conosciamo, di Federico Gattini (a pari merito)
3° La discesa interrotta dal rosa e dal blu, di Enrica Zunic'
4° Esagoni, di Fabio Nardini  
5° Autodafé, di Ivo Torello 
6° Skat, di Dario Tonani 
7° L'odore, di Nicola Fantelli
8° Tsunami, di Pier Luigi Ubezio
9° I gaussiani, di Giovanni Burgio 
10° Ritorno a Dalibour, di Marcello Vicchio

VII Edizione - 2000
1° Il paziente della cella numero 5, di Federico Gattini 
2° Cedric Andersen, di Gabriele Guerra 
3° Cuore di roccia, di Maurizio del Santo

VIII Edizione - 2001
1° Il torneo, di Emanuele Viola
2° L'impulso Draper, di Luca Zaffini
3° L'occhio amorevole, di Sergio Cicconi 
4° La casa di polvere, di Antonio Piras 
5° Teoria.Omega, di Luca Zaffini 
6° L'eroe del giorno, di Maurizio Del Santo
7° Catena alimentare, di Ivo Torello e Fior di loto nel paradiso Otaku, di Andrea Venanzoni (a pari merito)
8° Triniton, di Giacomo Colossi
9° Forever Lost, di Daniele Mittica 
10° L'inappetenza, di Alberto Lavoradori

IX Edizione - 2002
1° Triade, di Giovanni Burgio
2° L'idea dei cormorani, di Maurizio Del Santo
3° Cronovisioni, di Antonio Piras
4° Confini, di Faio Nardini
5° Nei pensieri dei vincitori, di Riccardo Coltri
6° Bios, di Antonio Giacomo Bortoluzzi
7° Un cuore grassoccio di scarso valore, di Vincenzo Mele
8° Ziqqurat tango, di Alessandro Ruggiero
9° Carne sintetica, di Jari Lanzoni
10° Technosciamano, di Andrea Venanzoni

X Edizione - 2003
1° Oltre il battito di Pandora, di Alberto Cola
2° Sciami, di Alberto Cola e Gabriele Guerra
3° Tras una cortina del anos, di Claudio Tanari 
4° Le migliori menti della SF, di Antonio Giacomo Bortoluzzi
5° Il disertore, di Giacomo Colossi
6° Fino alla fine del mondo, di Giovanni De Matteo
7° Morte di uno straccione, di Francesco Rinaldi
8° Quantica, di Fabio Nardini
9° La prima volta, di Antonio Sorrentini
10° Dopo Nassiryah, di Mauro Mirci

XI Edizione - 2004
1° Null, di Jari Lanzoni
2° Il canto dei leviatani, di Claudio Tanari
3° Fermata obbligatoria, di Gianluca Turconi
4° Sotto il cielo di Pokaràn, di Giuseppe Pastore
5° Jal123, di Gabriele Guerra
6° Grazie a Dio sono ateo, di Enea Barbetta
7° Ciò che resterà di noi, di Giacomo Colossi
8° Marat, di Riccardo Vigilante
9° Perky Moon, di Elena Di Fazio
10° Le donne sono angeli, di Beatrice Oldi

XII Edizione - 2005

1° La proposizione 14 dell'Etica di Spinosa, di Valentino Peyrano
2° Niagara, di Elena Di Fazio
3° Tempo del sogno, di Claudio Tanari
4° Girolamo il napoletano, di Giuseppe D'Emilio e Stefano Marcelli
5° Il campione, di Gianluca Turconi
6° Migrazione, di Mauro Mirci
7° Voci di giorni lontani, di Gabriella Stanchina
8° Alla fine dell'arcobaleno, di Gianfranco Sherwood
9° Dopo la messa, di Giacomo Colossi
10° Specie dominante, di Luigina Sgarro

XIII Edizione - 2006

1° L'Ospite, di Giampietro Stocco
2° Amiens, 1905, di Simone Conti
3° Sindrome 75, di Luigi Rinaldi
4° Anamnesi regressiva, di Giovanni De Matteo
5° Rave Party, di Giacomo Colossi
6° Diversamente abile, di Luigi Marongiu
7° Manimal, di Claudio Tanari
8° Campo di concentramento, di Valentino Peyrano
9° L'invasione dei caleidogatti, di Roberto Pelagrilli
10° Il club degli scrittori, di Aldo Selleri

Collegamenti esterni 

Alien
Alien